Le qualificazioni del singolare maschile dell'Internazionali BNL d'Italia 2007 sono state un torneo di tennis preliminare per accedere alla fase finale della manifestazione. I vincitori dell'ultimo turno sono entrati di diritto nel tabellone principale. In caso di ritiro di uno o più giocatori aventi diritto a questi sono subentrati i lucky loser, ossia i giocatori che hanno perso nell'ultimo turno ma che avevano una classifica più alta rispetto agli altri partecipanti che avevano comunque perso nel turno finale.

Le qualificazioni del torneo Internazionali BNL d'Italia  2007 prevedevano 28 partecipanti di cui 7 sono entrati nel tabellone principale.

Teste di serie 

 Guillermo Cañas (Qualificato)
 Maks Mirny (primo turno)
 Kristof Vliegen (primo turno)
 Rubén Ramírez Hidalgo (ultimo turno)
 Albert Montañés (Qualificato)
 Nicolás Massú (Qualificato)
 Juan Martín del Potro (primo turno)

 Michaël Llodra (primo turno)
 Amer Delić (Qualificato)
 Tejmuraz Gabašvili (Qualificato)
 Florent Serra (ultimo turno)
 Andreas Seppi (ultimo turno)
 Óscar Hernández (Qualificato)
 Ivo Karlović (ultimo turno)

Qualificati 

 Guillermo Cañas
 Óscar Hernández
 Tejmuraz Gabašvili
 Michaël Llodra

 Albert Montañés
 Nicolás Massú
 Amer Delić

Tabellone

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Sezione 5

Sezione 6

Sezione 7

Collegamenti esterni 

Internazionali BNL d'Italia 2007